Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1956 des championnats de tennis d'Australie qui est disputé du 20 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Beryl Penrose et Neale Fraser battent Mary Bevis Hawton et Roy Emerson en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
15 équipes sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1956
Australie Double mixte
Australie Double mixte
Sport en Australie en 1956
Compétition de tennis à Brisbane